Acanthomyrmex (, от  «муравей с шипами») — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства Myrmicinae. 16 видов. Юго-Восточная Азия. Шри-Ланка. Тайвань.

Описание 
Мелкие муравьи (менее 5 мм) с диморфичной кастой рабочих, кроме мелких рабочих есть вдвое более крупные солдаты, которые своими мощными жвалами перемалывают семена, как у муравьёв-жнецов рода Messor. Клипеус нависает над жвалами, передний его край с зубчиками. Голова крупных солдат имеет относительно огромные размеры, покрывает пронотум и равна почти половине длины тела. Шипы на заднегрудке длинные, у рабочих есть ещё два шипа на перднеспинке, направленные вбок. Усики 12-члениковые, булава состоит из 3 сегментов.

В четырёх гнёздах Acanthomyrmex glabfemoralis в Китае и Вьетнаме обнаружено 42 яйца палочников вместе с семенами. У всех яиц был повреждён только мясистый капитулум (придаток, богатый питательными веществами), что предположительно, говорит о возможной опосредованной роли муравьёв в расселении (мирмекохория) привиденьевых (палочников).

Систематика 
19 видов.

 Acanthomyrmex basispinosus Moffett, 1986
 Acanthomyrmex careoscrobis Moffett, 1986
 Acanthomyrmex concavus Moffett, 1986
 Acanthomyrmex crassispinus Wheeler, 1930
 Acanthomyrmex dusun Wheeler, 1919
 Acanthomyrmex ferox Emery, 1893
 Acanthomyrmex foveolatus Moffett, 1986
 Acanthomyrmex glabfemoralis Zhou & Zheng, 1997
 Acanthomyrmex humilis Eguchi, Bui & Yamane, 2008
 Acanthomyrmex laevis Moffett, 1986
 Acanthomyrmex luciolae Emery, 1893 

 Acanthomyrmex malikuli
 Acanthomyrmex mizunoi
 Acanthomyrmex mindanao Moffett, 1986
 Acanthomyrmex notabilis (Smith, 1860)
 Acanthomyrmex minus Terayama, Ito & Gobin, 1998
 Acanthomyrmex padanensis Terayama, Ito & Gobin, 1998
 Acanthomyrmex sulawesiensis Terayama, Ito & Gobin, 1998
 Acanthomyrmex thailandensis Terayama, 1995

Примечания

Литература 
 
 Terayama M., Ito F., Gobin B. (1998). Three new species of the genus Acanthomyrmex Emery (Hymenoptera, Formicidae) from Indonesia, with notes on the reproductive caste and colony composition. — Entomological Science 1 (2): 257-264.

Ссылки 
 Eol.org — Acanthomyrmex

Мирмицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери